Albany (Australia) – miasto na zachodnim wybrzeżu Australii
 Albany – rzeka w Kanadzie

Inne miejscowości w USA:
 Albany – stolica stanowa i miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Albany – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Albany – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dougherty
 Albany – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Albany – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Albany – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Clinton
 Albany – wieś w stanie Luizjana, w parafii Livingston
 Albany – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Albany – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Albany – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Albany – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Albany – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Albany – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan
 Albany – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Shackelford
 Albany – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Albany – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Albany – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Albany – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Albany – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Albany – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 gmina Albany (Arkansas) (ang. Albany Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Albany (ang.: Albany Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Albany (ang. Albany Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Albany (ang.: Albany Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Albany (ang.: Albany Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Albany (ang.: Albany Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Albany (ang. Albany Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Albany (ang.: Albany Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Albany (ang. Albany Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Albany (ang.: Albany Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Albany (ang.: Albany County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Albany (ang.: Albany County) – w stanie Wyoming
Inne znaczenia
 USS Albany – nazwa okrętów US Navy